

Geografia
 Aldridge – località inglese della contea delle West Midlands

Persone 
 Blake Aldridge (1982) – tuffatore inglese
 Ira Aldridge (1807-1867) – attore statunitense
 John Aldridge (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 LaMarcus Aldridge (1985) – cestista statunitense
 Lily Aldridge (1985) – modella statunitense
 Martin Aldridge (1974-2000) – calciatore inglese
 Tommy Aldridge (1950) – batterista statunitense